George Joachim Goschen ist der Name folgender Personen:

 George Goschen, 1. Viscount Goschen (1831–1907), britischer Politiker und Geschäftsmann
 George Goschen, 2. Viscount Goschen (1866–1952), britischer Politiker und Kolonialverwalter

Siehe auch:
 Georg Joachim Göschen